de volksvertegenwoordiging van Franstalige landen:
 Nationale Vergadering (Frankrijk)
 Assemblée Nationale (Guinee)
 Assemblée Nationale (Seychellen)

(semi-)openbare gebouwen die hun functie danken aan de (vroegere) plaats van samenkomst van de volksvertegenwoordiging.
 Metrostation "Assemblée nationale" te Parijs